7. etape af Tour de France 2018 gik fra Fougères til Chartres 13. juli 2018.

Dylan Groenewegen vandt etapen, mens Greg Van Avermaet forsvarede den gule førertrøje.

Etaperesultater

Samlet efter etapen

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

07